Безіменна — річка в Україні у Білоцерківському й Черкаському районах Київської й Черкаської областей. Ліва притока річки Хороброї (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 9,65 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 8,63  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,12 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-східній стороні від села Яцюки. Тече переважно на південний схід через листяний ліс та село Киданівку і на північно-східній околиці села Сидорівка впадає у річку Хоробру, праву притоку річки Росі.

Цікаві факти 
 У XIX столітті на річці існувало декілька вітряних млинів.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Малі річки України
Річки Київської області
Річки Білоцерківського  району
Річки Черкаської області
Річки Черкаського  району
Річки України без назви